Personen:
 Beatrice Portinari (1266-1290)
 Beatrice van York, Britse prinses (1988-)
 Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha, Britse prinses (1857-1944)
 Plaatsen:
 Beatrice (Alabama)
 Beatrice (Nebraska)
 Beatrice (Shakespeare), personage

Zie ook
Beatrijs (doorverwijspagina)
Beatrix